

Localidades

 Saint-Pardoux (Deux-Sèvres)
 Saint-Pardoux (Haute-Vienne)
 Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos